Auroragrupp kan avse:

 Auroragrupp – en verksamhet för att stödja kvinnor med förlossningsrädsla, se Auroramottagning
 Auroragrupp (författargrupp) – en grupp författare inom ungersk litteratur i början av 1800-talet inspirerade av den litterära tidskriften Aurora